Crispina kan syfta på:

 Crispina (helgon) (–304), en numidisk jungfru 
 Crispina (namn) – ett namn med namnsdag 5 december innan 1901
 Crispina Peres (1615–1670), en afrikansk affärsidkare
 Crispina (släkte) – ett släkte insekter